Walbach kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Walbach (vattendrag),

Frankrike 

 Walbach, kommun, departementet Haut-Rhin i regionen Grand Est,

Tyskland 

 Walbke, vattendrag, Sachsen-Anhalt, 

Robotskapade Antarktisförgreningar